Гроссмейстер ( — «великий мастер») может означать:
 Гроссмейстер — высшее звание в интеллектуальных видах спорта:
 Гроссмейстер в шахматах
 Гроссмейстер в шашках
 Гроссмейстер в го
 Гроссмейстер, или великий магистр, — руководитель рыцарского ордена.
 «Гроссмейстер» — советский художественный фильм (1972).